

Astronomia 
 Chi Tauri, χ Tauri, χ Tau o 59 (χ) – stella della costellazione del Toro

Ufologia 
 Chitauri – termine alternativo per indicare i Rettiliani

Fumetti 
 Chitauri – alieni dei fumetti Marvel Comics